Patronyme
Valérien d'Auxerre, saint évêque d'Auxerre (331-360), fête le 
Valérien d'Avensa, évêque d'Avensa en Tunisie, fêté le 15 décembre.
Valérien de Tournus, martyr en 178, fêté le 15 septembre.
Valérien de Cimiez (), évêque de Cimiez, fêté le 23 juillet.
Valérien de Rome, martyr romain, fêté le 14 avril.
Valérien d'Aquilée († 388) patriarche d'Aquilée.

Toponyme
Saint-Valérien (page d'homonymie) : nom de plusieurs communes de France et du Québec.

Notes et références